Eisenkeil bezeichnet

 ein besonders stabiles Werkzeug zur Anwendung des Hebelgesetzes, siehe Keil
 selten den Eisvogel, abgeleitet von dessen „Schnabeltechnik“